Стивен Нил:
 Нил, Стивен (спортсмен) (род. 1976) — американский борец и игрок в американский футбол.
  (род. 1958) — британский философ, специализирующийся в философии языка.